Sebastián Rodríguez ist der Name folgender Personen:

* Sebastián Rodríguez (Fußballspieler) (* 1992), uruguayischer Fußballspieler
 Sebastián Rodríguez Veloso (* 1957), spanischer Terrorist und Schwimmer
 Sebastián Rodríguez de Villaviciosa (um 1618–1663), spanischer Dramatiker